John R. Hansen (1901–1974) – amerykański polityk, kongresmen z Iowy
 John Hansen (1924–1990) – duński piłkarz, olimpijczyk
 John Ørsted Hansen (ur. 1938) – duński wioślarz, olimpijczyk
 John P. Hansen (ur. 1943) – amerykański polityk, kongresmen stanowy z Michigan
 John Hansen (ur. 1950) – szkocki piłkarz
 John H.L. Hansen (ur. 1959) – amerykański inżynier, profesor
 John Hansen (ur. 1973) – duński piłkarz
 John Hansen (ur. 1974) – farerski piłkarz

Zobacz też 
 Johnny Hansen